El término Tlatelolco (un topónimo náhuatl que significa En los montículos de tierra o En los montículos de arena) puede referirse:

 a México-Tlatelolco, antiguo altépetl mexica fundado al norte de Tenochtitlán en el siglo XIV;
 a los tlatelolcas, una tribu mexica que fundó México-Tlatelolco;
 al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, establecimiento franciscano para la evangelización y educación de los nobles mesoamericanos, fundado a principio del siglo XVI;
 al Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, un desarrollo habitacional multifamiliar de la delegación/alcaldía Cuauhtémoc;
 a Tlatelolco, una estación del Sistema de Transporte Colectivo (metro) de la Ciudad de México;
 a la Torre de Tlatelolco, antigua sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México;  
 al Edificio Tlatelolco, nombre de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México;
 al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, una institución cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México;
 al Tratado de Tlatelolco, un documento que estipula la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe;
 a las matanzas ocurridas en Tlatelolco, ocurridas en 1521 y en 1968.

Tlatelolco
Toponimia náhuatl de Ciudad de México